Lars Bergström kan syfta på:

Lars Bergström (arkitekt)
Lars Bergström (filosof)
Lars Bergström (fysiker)
Lars Bergström (ingenjör)
Lars Bergström (konstnär)
Lars Bergström (militär), svensk överste i Flygvapnet.
Lars "Osten" Bergström, svensk ishockeyprofil
Lasse Bergström, svensk filmkritiker och förläggare